BiH:
 Bogdašići (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Bogdašići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Bogdašići (Tivat, Crna Gora), naselje općini Tivat, Boka kotorska